Электрификация:
 Электрификация — строительство и развитие электроэнергетической отрасли.
 План электрификации РСФСР — план развития энергетической отрасли в Советской России после Октябрьской революции.
 Электрификация производства — замена паровых машин и других источников механической энергии, а также механических трансмиссий электрическими приводами. Важная составляющая второй промышленной революции.
 Электрификация железных дорог — обустройство инфраструктуры для работы электрического подвижного состава — электровозов и электропоездов.
 Электрификация — обустройство распределительных электрических сетей и электрического освещения в зданиях, сооружениях, на предприятиях и в населённых пунктах.